Kalibaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kalibaru, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Kalibaru, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kalibaru, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar